Francesco Negri (1452-1510), grammairien italien de la Renaissance.
 Francesco Negri (1500-1563), théologien catholique passé à la Réforme
 Francesco Negri (1623–1698), prêtre italien qui, de 1663 à 1666, a voyagé en Scandinavie
 Francesco Negri (1841-1924), photographe italien